Olteanu se poate referi la:

Patronime
 Antoaneta Olteanu (n. 1968), profesor de limbă și literatură rusă, etnolog și traducător român
 Bogdan Olteanu (n. 1971), politician și avocat român, președintele Camerei Deputaților (2006–2008)
 Constantin Olteanu (1928-2018), politician român
 Daniel Olteanu (n. 1968), politician român
 Draga Olteanu-Matei (1933-2020), actriță română
 Gavril Olteanu (1886-1946), legionar, șef al gărzilor Maniu în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
 George Olteanu (n. 1974), boxer din România
 Gheorghe Olteanu (n. 1926), schior român
 Ioan Olteanu (1839-1877), episcop român
 Ioana Olteanu (n. 1966), canotoare română care a câștigat trei medalii olimpice
 Ionel Olteanu (n. 1956), deputat român
 Iulia Olteanu (n. 1967), atletă română
 Marcel Olteanu (1872-1943), general român
 Marcel M. Olteanu, general român
 Mihai Olteanu (fost fotbalist), fotbalist român
 Mihai Olteanu (fotbalist) (n. 1980), fotbalist român
 Mihail Olteanu (n. 1955), deputat român
 Mircea Olteanu (1926-2011), medic român
 Nicolae Olteanu (n. 1951), jurist, demnitar și diplomat român
 Nuțu Olteanu, (n. 1957), chitarist român
 Ovidiu Olteanu (n. 1970), atlet român
 Romeo Olteanu (n. 1952), politician român
 Stela Olteanu (n. 1972), atletă română
 Vlad Olteanu (n. 1996), fotbalist român
 Adriana Nechita-Olteanu (n. 1983), jucătoare română de handbal.

Toponime
Olteanu, Gorj, un sat în comuna Glogova, județul Gorj, România
Râul Olteanu, un afluent al râului Beliș din România.

Vezi și
Oltean (nume)

Nume de familie românești